Повіт Тьосей
Тьосей (Тіба)